Di seguito una lista di asteroidi dal numero 14001 al 15000 con data di scoperta e scopritore.

14001-14100 

|-
| 14001 - || 1993 KR || 26 maggio 1993 || S. Otomo
|-
| 14002 - ||  || 15 giugno 1993 || H. E. Holt
|-
| 14003 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14004 Chikama ||  || 19 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14005 - ||  || 22 settembre 1993 || O. A. Naranjo
|-
| 14006 Sakamotofumio ||  || 18 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14007 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14008 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14009 - ||  || 13 ottobre 1993 || H. E. Holt
|-
| 14010 Jomonaomori || 1993 UL || 16 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14011 - || 1993 US || 22 ottobre 1993 || T. Urata
|-
| 14012 Amedee || 1993 XG || 6 dicembre 1993 || T. Seki
|-
| 14013 - || 1993 YF || 17 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 14014 Münchhausen ||  || 14 gennaio 1994 || F. Börngen
|-
| 14015 Senancour ||  || 16 gennaio 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 14016 Steller ||  || 16 gennaio 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 14017 - || 1994 NS || 4 luglio 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14018 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14019 Pourbus ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14020 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14021 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14022 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14023 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14024 Procol Harum || 1994 RZ || 9 settembre 1994 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 14025 Fallada ||  || 2 settembre 1994 || F. Börngen
|-
| 14026 Esquerdo ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 14027 Ichimoto ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14028 Nakamurahiroshi ||  || 5 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14029 - ||  || 31 ottobre 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14030 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14031 Rozyo ||  || 26 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14032 Mego || 1994 XP || 4 dicembre 1994 || M. Koishikawa
|-
| 14033 - || 1994 YR || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14034 - || 1995 BW || 25 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14035 - || 1995 CJ || 1 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14036 Yasuhirotoyama ||  || 5 marzo 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 14037 Takakikasahara||  || 5 marzo 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 14038 - || 1995 HR || 27 aprile 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14039 - ||  || 28 maggio 1995 || E. F. Helin
|-
| 14040 Andrejka ||  || 23 agosto 1995 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 14041 Dürrenmatt ||  || 21 settembre 1995 || F. Börngen
|-
| 14042 Agafonov ||  || 16 ottobre 1995 || T. V. Kryachko
|-
| 14043 - ||  || 20 ottobre 1995 || N. Kawasato
|-
| 14044 - ||  || 1 novembre 1995 || S. Otomo
|-
| 14045 - ||  || 4 novembre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14046 Keikai ||  || 17 novembre 1995 || T. Okuni
|-
| 14047 Kohichiro ||  || 18 novembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14048 - ||  || 27 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14049 - ||  || 15 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14050 - ||  || 21 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14051 - ||  || 21 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14052 - ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14053 - ||  || 27 dicembre 1995 || W. Bickel
|-
| 14054 Dušek || 1996 AR || 12 gennaio 1996 || Kleť
|-
| 14055 - || 1996 AS || 10 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14056 Kainar ||  || 13 gennaio 1996 || Kleť
|-
| 14057 Manfredstoll ||  || 15 gennaio 1996 || E. Meyer, E. Obermair
|-
| 14058 - ||  || 14 gennaio 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14059 - ||  || 25 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14060 Patersonewen ||  || 18 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 14061 Nagincox ||  || 13 febbraio 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 14062 Cremaschini ||  || 14 febbraio 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 14063 - || 1996 DZ || 21 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14064 - ||  || 16 febbraio 1996 || E. W. Elst
|-
| 14065 Flegel ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 14066 - ||  || 20 marzo 1996 || AMOS
|-
| 14067 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14068 Hauserová ||  || 21 aprile 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 14069 Krasheninnikov ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14070 - ||  || 14 maggio 1996 || NEAT
|-
| 14071 Gadabird ||  || 11 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 14072 Volterra || 1996 KN || 21 maggio 1996 || P. G. Comba
|-
| 14073 - ||  || 17 maggio 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14074 Riccati || 1996 NS || 11 luglio 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| 14075 Kenwill || 1996 OJ || 18 luglio 1996 || G. R. Viscome
|-
| 14076 - ||  || 20 luglio 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14077 Volfango ||  || 9 agosto 1996 || A. Vagnozzi
|-
| 14078 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 14079 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 14080 Heppenheim || 1997 GB || 1 aprile 1997 || Starkenburg
|-
| 14081 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14082 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14083 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14084 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14085 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14086 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14087 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14088 Ancus ||  || 3 maggio 1997 || V. S. Casulli
|-
| 14089 - ||  || 8 maggio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14090 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 14091 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 14092 Gaily ||  || 29 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 14093 - || 1997 OM || 26 luglio 1997 || G. R. Viscome
|-
| 14094 Garneau ||  || 28 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 14095 - ||  || 7 agosto 1997 || K. A. Williams
|-
| 14096 - ||  || 4 agosto 1997 || H. Mikuž
|-
| 14097 Capdepera ||  || 11 agosto 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| 14098 Šimek || 1997 QS || 24 agosto 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 14099 - ||  || 5 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14100 Weierstrass ||  || 8 settembre 1997 || P. G. Comba
|}

14101-14200 

|-
| 14101 - ||  || 19 settembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14102 - ||  || 29 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14103 Manzoni || 1997 TC || 1 ottobre 1997 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| 14104 Delpino || 1997 TV || 2 ottobre 1997 || V. Giuliani
|-
| 14105 Nakadai ||  || 6 ottobre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14106 - ||  || 27 ottobre 1997 || W. Bickel
|-
| 14107 - ||  || 8 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 14108 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 14109 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 14110 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14111 Kimamos ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14112 - ||  || 25 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 14113 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14114 Randyray ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14115 Melaas ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14116 Ogea ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14117 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14118 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14119 Johnprince ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14120 Espenak ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 14121 Stüwe ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 14122 Josties ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 14123 - ||  || 29 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 14124 Kamil ||  || 28 agosto 1998 || L. Šarounová
|-
| 14125 - ||  || 27 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14126 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14127 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14128 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14129 DiBucci ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14130 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 14131 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 14132 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 14133 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14134 Penkala ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14135 Cynthialang ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14136 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14137 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14138 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14139 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14140 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14141 Demeautis ||  || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 14142 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 14143 Hadfield ||  || 18 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14144 - ||  || 23 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 14145 Sciam ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14146 Hughmaclean ||  || 28 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14147 Wenlingshuguang ||  || 23 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14148 Jimchamberlin ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14149 Yakowitz ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14150 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14151 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14152 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14153 Dianecaplain ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14154 Negrelli ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14155 Cibronen ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14156 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14157 Pamelasobey ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14158 Alananderson ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14159 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14160 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14161 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14162 - ||  || 14 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14163 Johnchapman ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 14164 Hennigar ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 14165 - || 1998 UZ || 19 ottobre 1998 || T. Stafford
|-
| 14166 - ||  || 21 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14167 - ||  || 24 ottobre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14168 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14169 - ||  || 25 ottobre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 14170 - ||  || 11 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14171 - ||  || 11 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14172 Amanolivere ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14173 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14174 Deborahsmall ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14175 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14176 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14177 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14178 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14179 Skinner ||  || 15 novembre 1998 || I. P. Griffin
|-
| 14180 - ||  || 20 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14181 Koromházi ||  || 20 novembre 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 14182 Alley ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14183 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14184 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14185 Van Ness ||  || 21 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 14186 Virgiliofos ||  || 7 dicembre 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 14187 - ||  || 14 dicembre 1998 || K. Korlević
|-
| 14188 - ||  || 13 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14189 Sèvre ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 14190 Soldán ||  || 15 dicembre 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 14191 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14192 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14193 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14194 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14195 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14196 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14197 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14198 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14199 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14200 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|}

14201-14300 

|-
| 14201 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14202 - ||  || 17 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14203 Hocking ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14204 - ||  || 12 gennaio 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| 14205 - ||  || 18 gennaio 1999 || T. Kagawa
|-
| 14206 Sehnal ||  || 15 febbraio 1999 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 14207 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14208 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14209 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14210 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14211 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 14212 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 14213 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 14214 Hirsch ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 14215 - ||  || 6 ottobre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 14216 - ||  || 4 novembre 1999 || T. Kagawa
|-
| 14217 Oaxaca ||  || 10 novembre 1999 || J. M. Roe
|-
| 14218 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 14219 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 14220 Alexgibbs ||  || 9 novembre 1999 || CSS
|-
| 14221 - || 1999 WL || 16 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 14222 - ||  || 25 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 14223 Dolby ||  || 3 dicembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 14224 Gaede ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14225 Alisahamilton ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14226 Hamura ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14227 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14228 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14229 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14230 Mariahines ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14231 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14232 Curtismiller ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 14233 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14234 Davidhoover ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14235 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14236 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14237 - ||  || 31 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 14238 d'Artagnan ||  || 31 dicembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 14239 - ||  || 3 gennaio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14240 - ||  || 3 gennaio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14241 - ||  || 5 gennaio 2000 || K. Korlević
|-
| 14242 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14243 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14244 Labnow ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14245 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14246 - ||  || 6 gennaio 2000 || K. Korlević
|-
| 14247 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14248 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14249 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14250 Kathleenmartin ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14251 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14252 Audreymeyer ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14253 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14254 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14255 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14256 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14257 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14258 Katrinaminck ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14259 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14260 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14261 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14262 Kratzer ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14263 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14264 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14265 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14266 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14267 Zook ||  || 6 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 14268 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14269 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14270 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14271 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14272 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14273 - ||  || 31 gennaio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14274 Landstreet ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 14275 Dianemurray ||  || 30 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14276 - ||  || 2 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14277 Parsa ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14278 Perrenot ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14279 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14280 - ||  || 6 febbraio 2000 || K. Korlević
|-
| 14281 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14282 Cruijff || 2097 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14283 - || 2206 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14284 - || 2530 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14285 - || 2566 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14286 - || 2577 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14287 - || 2777 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14288 - || 2796 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14289 - || 4648 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14290 - || 9072 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14291 - || 1104 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14292 - || 1148 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14293 - || 2307 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14294 - || 3306 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14295 - || 4161 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14296 - || 4298 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14297 - || 2124 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14298 - || 2144 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14299 - || 3162 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14300 - || 3336 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

14301-14400 

|-
| 14301 - || 5205 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14302 - || 5482 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14303 - || 1144 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14304 - || 3417 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14305 - || 3437 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14306 - || 4327 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14307 - || 4336 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14308 Hardeman || 5193 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14309 Defoy || A908 SA || 22 settembre 1908 || J. Palisa
|-
| 14310 Shuttleworth || 1966 PP || 7 agosto 1966 || Boyden Observatory
|-
| 14311 - ||  || 26 ottobre 1971 || L. Kohoutek
|-
| 14312 Polytech ||  || 26 ottobre 1976 || T. M. Smirnova
|-
| 14313 Dodaira ||  || 22 ottobre 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14314 Tokigawa ||  || 18 febbraio 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14315 Ogawamachi ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14316 Higashichichibu ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14317 Antonov ||  || 8 agosto 1978 || N. S. Chernykh
|-
| 14318 Buzinov ||  || 26 settembre 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| 14319 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 14320 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 14321 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14322 Shakura || 1978 YM || 22 dicembre 1978 || N. S. Chernykh
|-
| 14323 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14324 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14325 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14326 - || 1980 BA || 21 gennaio 1980 || Harvard Observatory
|-
| 14327 Lemke ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 14328 Granvik || 1980 VH || 8 novembre 1980 || E. Bowell
|-
| 14329 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14330 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14331 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14332 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14333 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14334 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14335 Alexosipov ||  || 3 settembre 1981 || N. S. Chernykh
|-
| 14336 - ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 14337 - ||  || 16 novembre 1981 || Perth Observatory
|-
| 14338 Shibakoukan ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14339 Knorre || 1983 GU || 10 aprile 1983 || L. I. Chernykh
|-
| 14340 - ||  || 2 settembre 1983 || H. Debehogne
|-
| 14341 - ||  || 4 settembre 1983 || H. Debehogne
|-
| 14342 Iglika || 1984 SL || 23 settembre 1984 || Bulgarian National Observatory
|-
| 14343 - ||  || 18 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 14344 - ||  || 15 febbraio 1985 || H. Debehogne
|-
| 14345 Gritsevich || 1985 PO || 14 agosto 1985 || E. Bowell
|-
| 14346 Zhilyaev ||  || 23 agosto 1985 || N. S. Chernykh
|-
| 14347 - ||  || 11 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 14348 Cumming ||  || 20 ottobre 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 14349 Nikitamikhalkov ||  || 22 ottobre 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| 14350 - ||  || 1 novembre 1985 || R. M. West
|-
| 14351 Tomaskohout ||  || 6 settembre 1986 || E. Bowell
|-
| 14352 - ||  || 23 febbraio 1987 || H. Debehogne
|-
| 14353 - ||  || 23 febbraio 1987 || H. Debehogne
|-
| 14354 Kolesnikov ||  || 21 agosto 1987 || E. W. Elst
|-
| 14355 - ||  || 30 settembre 1987 || P. Jensen
|-
| 14356 - ||  || 21 settembre 1987 || Z. Vávrová
|-
| 14357 - || 1987 UR || 22 ottobre 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 14358 - ||  || 19 gennaio 1988 || H. Debehogne
|-
| 14359 - ||  || 11 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 14360 Ipatov ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 14361 Boscovich || 1988 DE || 17 febbraio 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| 14362 - || 1988 MH || 16 giugno 1988 || E. F. Helin
|-
| 14363 - ||  || 8 settembre 1988 || A. Mrkos
|-
| 14364 - ||  || 8 settembre 1988 || P. Jensen
|-
| 14365 Jeanpaul ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 14366 Wilhelmraabe ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 14367 Hippokrates ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 14368 - || 1988 TK || 3 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14369 - || 1988 UV || 18 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14370 - ||  || 12 novembre 1988 || E. F. Helin
|-
| 14371 - ||  || 12 dicembre 1988 || P. Jensen
|-
| 14372 Paulgerhardt ||  || 9 gennaio 1989 || F. Börngen
|-
| 14373 - || 1989 LT || 3 giugno 1989 || E. F. Helin
|-
| 14374 - || 1989 SA || 21 settembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 14375 - || 1989 SU || 29 settembre 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14376 - ||  || 28 settembre 1989 || H. Debehogne
|-
| 14377 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 14378 - ||  || 4 ottobre 1989 || H. Debehogne
|-
| 14379 - ||  || 22 ottobre 1989 || A. Mrkos
|-
| 14380 - ||  || 30 ottobre 1989 || S. J. Bus
|-
| 14381 - || 1990 CE || 1 febbraio 1990 || A. Sugie
|-
| 14382 Woszczyk ||  || 2 marzo 1990 || H. Debehogne
|-
| 14383 - ||  || 27 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 14384 - ||  || 24 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 14385 - ||  || 22 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14386 - ||  || 22 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14387 - ||  || 25 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14388 - ||  || 29 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14389 - ||  || 26 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14390 - ||  || 26 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14391 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 14392 - ||  || 11 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 14393 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14394 - ||  || 18 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 14395 Tommorgan ||  || 15 ottobre 1990 || E. F. Helin
|-
| 14396 - ||  || 16 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14397 - ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14398 - ||  || 14 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14399 - ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14400 Baudot ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|}

14401-14500 

|-
| 14401 Reikoyukawa || 1990 XV || 15 dicembre 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14402 - || 1991 DB || 18 febbraio 1991 || E. F. Helin
|-
| 14403 de Machault ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 14404 - ||  || 11 luglio 1991 || H. Debehogne
|-
| 14405 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14406 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14407 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14408 - ||  || 6 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14409 - ||  || 5 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 14410 - ||  || 7 settembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14411 Clérambault ||  || 6 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 14412 Wolflojewski ||  || 9 settembre 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 14413 Geiger ||  || 5 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 14414 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14415 - ||  || 13 settembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14416 - ||  || 8 settembre 1991 || Oak Ridge Observatory
|-
| 14417 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14418 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14419 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14420 Massey || 1991 SM || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 14421 - ||  || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 14422 - ||  || 16 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14423 - ||  || 16 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14424 Laval ||  || 30 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 14425 Fujimimachi ||  || 13 ottobre 1991 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 14426 Katotsuyoshi ||  || 29 ottobre 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14427 - ||  || 9 novembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14428 Lazaridis ||  || 8 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 14429 Coyne || 1991 XC || 3 dicembre 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 14430 - || 1992 CH || 10 febbraio 1992 || N. Kawasato
|-
| 14431 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 14432 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14433 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14434 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14435 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14436 Morishita ||  || 23 marzo 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14437 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 14438 MacLean ||  || 27 aprile 1992 || Spacewatch
|-
| 14439 Evermeersch ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 14440 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 14441 Atakanoseki || 1992 SJ || 21 settembre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 14442 - ||  || 30 settembre 1992 || H. E. Holt
|-
| 14443 Sekinenomatsu || 1992 TV || 1 ottobre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 14444 - ||  || 2 ottobre 1992 || A. Sugie
|-
| 14445 Koichi ||  || 26 ottobre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14446 Kinkowan ||  || 31 ottobre 1992 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| 14447 Hosakakanai || 1992 VL || 2 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14448 - || 1992 VQ || 2 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14449 Myogizinzya ||  || 16 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14450 - ||  || 18 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14451 - ||  || 27 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14452 - ||  || 25 novembre 1992 || H. E. Holt
|-
| 14453 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14454 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14455 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14456 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14457 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14458 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14459 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14460 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14461 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14462 - || 1993 GA || 2 aprile 1993 || M. Stockmaster, T. J. Balonek
|-
| 14463 McCarter ||  || 15 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 14464 - ||  || 21 aprile 1993 || R. H. McNaught
|-
| 14465 - || 1993 NB || 15 luglio 1993 || S. Otomo
|-
| 14466 Hodge ||  || 25 luglio 1993 || M. Hammergren
|-
| 14467 Vranckx ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14468 Ottostern ||  || 19 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14469 Komatsuataka || 1993 RK || 12 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14470 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14471 - ||  || 21 settembre 1993 || R. H. McNaught
|-
| 14472 - ||  || 22 settembre 1993 || T. B. Spahr
|-
| 14473 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14474 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14475 - || 1993 VT || 14 novembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 14476 - ||  || 14 dicembre 1993 || PCAS
|-
| 14477 - || 1994 CN || 2 febbraio 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| 14478 - ||  || 12 febbraio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14479 Plekhanov ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 14480 - ||  || 11 agosto 1994 || S. Otomo
|-
| 14481 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14482 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14483 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14484 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14485 - ||  || 11 settembre 1994 || S. Otomo
|-
| 14486 Tuscia || 1994 TE || 4 ottobre 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 14487 Sakaisakae ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14488 - ||  || 13 ottobre 1994 || S. Otomo
|-
| 14489 - || 1994 UW || 31 ottobre 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14490 - ||  || 31 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14491 Hitachiomiya ||  || 4 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14492 Bistar ||  || 4 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14493 - ||  || 26 novembre 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14494 - ||  || 30 dicembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14495 - ||  || 6 gennaio 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 14496 - ||  || 28 gennaio 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14497 - || 1995 DD || 20 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14498 Bernini ||  || 28 febbraio 1995 || V. S. Casulli
|-
| 14499 Satotoshio ||  || 15 novembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14500 Kibo ||  || 27 novembre 1995 || T. Kobayashi
|}

14501-14600 

|-
| 14501 Tetsuokojima ||  || 29 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14502 Morden ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 14503 - ||  || 25 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14504 Tsujimura ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14505 Barentine ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 14506 - ||  || 26 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14507 - ||  || 14 febbraio 1996 || Višnjan Observatory
|-
| 14508 - ||  || 23 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14509 Lučenec ||  || 9 marzo 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 14510 - ||  || 15 marzo 1996 || NEAT
|-
| 14511 Nickel ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 14512 - ||  || 6 aprile 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14513 Alicelindner ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14514 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14515 Koichisato ||  || 21 aprile 1996 || T. Okuni
|-
| 14516 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14517 Monitoma ||  || 13 giugno 1996 || P. Pravec
|-
| 14518 - ||  || 13 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 14519 Ural ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 14520 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14521 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14522 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14523 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14524 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14525 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 14526 Xenocrates ||  || 6 maggio 1997 || P. G. Comba
|-
| 14527 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 14528 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 14529 - ||  || 6 luglio 1997 || G. R. Viscome
|-
| 14530 - || 1997 PR || 1 agosto 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 14531 - ||  || 7 agosto 1997 || G. R. Viscome
|-
| 14532 - || 1997 QM || 25 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 14533 Roy || 1997 QY || 24 agosto 1997 || P. Antonini
|-
| 14534 - ||  || 27 agosto 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14535 Kazuyukihanda || 1997 RF || 1 settembre 1997 || H. Abe
|-
| 14536 - ||  || 3 settembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 14537 Týn nad Vltavou ||  || 10 settembre 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 14538 - ||  || 12 settembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14539 Clocke Roeland ||  || 10 settembre 1997 || T. Pauwels
|-
| 14540 - ||  || 13 settembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14541 Sacrobosco|| 1997 SF || 20 settembre 1997 || Kleť
|-
| 14542 Karitskaya ||  || 29 settembre 1997 || R. A. Tucker
|-
| 14543 Sajigawasuiseki ||  || 28 settembre 1997 || Saji
|-
| 14544 Ericjones ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 14545 - ||  || 29 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14546 - ||  || 3 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14547 - ||  || 8 ottobre 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| 14548 - ||  || 5 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14549 - ||  || 8 ottobre 1997 || S. Otomo
|-
| 14550 Lehký ||  || 27 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 14551 Itagaki ||  || 22 ottobre 1997 || T. Okuni
|-
| 14552 - ||  || 24 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14553 - ||  || 27 ottobre 1997 || S. Otomo
|-
| 14554 - ||  || 27 ottobre 1997 || S. Otomo
|-
| 14555 Shinohara || 1997 VQ || 1 novembre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14556 - ||  || 1 novembre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14557 - ||  || 15 novembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 14558 Wangganchang ||  || 19 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14559 - ||  || 29 novembre 1997 || P. Pravec
|-
| 14560 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 14561 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 14562 - ||  || 27 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14563 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 14564 Heasley ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 14565 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 14566 Hokuleʻa ||  || 19 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 14567 Nicovincenti ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 14568 Zanotta || 1998 OK || 19 luglio 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 14569 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14570 Burkam ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14571 Caralexander ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14572 Armando ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 14573 Montebugnoli ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 14574 Payette ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 14575 Jamesblanc ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14576 Jefholley ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14577 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14578 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 14579 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 14580 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 14581 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14582 Conlin ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14583 Lester ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14584 Lawson ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14585 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14586 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14587 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14588 Pharrams ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14589 Stevenbyrnes ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14590 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14591 - ||  || 23 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 14592 - ||  || 20 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 14593 Everett ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14594 Jindrašilhán ||  || 24 settembre 1998 || P. Pravec
|-
| 14595 Peaker ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14596 Bergstralh ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14597 Waynerichie ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14598 Larrysmith ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 14599 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14600 Gainsbourg ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|}

14601-14700 

|-
| 14601 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14602 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14603 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14604 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14605 Hyeyeonchoi ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14606 Hifleischer ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14607 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14608 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 14609 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14610 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14611 Elsaadawi ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14612 Irtish ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 14613 Sanchez ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 14614 - ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 14615 - ||  || 13 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14616 Van Gaal ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 14617 Lasvergnas ||  || 21 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 14618 - ||  || 22 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14619 Plotkin ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 14620 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 14621 Tati ||  || 22 ottobre 1998 || J. Broughton
|-
| 14622 Arcadiopoveda ||  || 28 ottobre 1998 || CSS
|-
| 14623 Kamoun ||  || 17 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 14624 Prymachenko ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 14625 - ||  || 18 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14626 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 14627 Emilkowalski || 1998 VA || 7 novembre 1998 || R. A. Kowalski
|-
| 14628 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14629 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14630 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14631 Benbryan ||  || 15 novembre 1998 || CSS
|-
| 14632 Flensburg ||  || 11 novembre 1998 || N. Ehring
|-
| 14633 - ||  || 12 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14634 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14635 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 14636 - ||  || 15 novembre 1998 || K. Korlević
|-
| 14637 - ||  || 18 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14638 - ||  || 18 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14639 - ||  || 19 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14640 - ||  || 18 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14641 - ||  || 18 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14642 - ||  || 25 novembre 1998 || N. Kawasato
|-
| 14643 Morata ||  || 24 novembre 1998 || R. Roy
|-
| 14644 - ||  || 9 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14645 - ||  || 14 dicembre 1998 || K. Korlević
|-
| 14646 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14647 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14648 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14649 - ||  || 12 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 14650 - ||  || 17 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14651 - ||  || 18 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 14652 - ||  || 17 dicembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14653 - ||  || 26 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 14654 Rajivgupta ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 14655 - ||  || 21 dicembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14656 Lijiang ||  || 29 dicembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14657 - ||  || 26 dicembre 1998 || K. Korlević
|-
| 14658 - ||  || 13 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 14659 Gregoriana ||  || 15 gennaio 1999 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 14660 - ||  || 16 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 14661 - ||  || 23 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 14662 - ||  || 22 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 14663 - ||  || 18 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 14664 Vandervelden ||  || 25 gennaio 1999 || T. Urata
|-
| 14665 - ||  || 12 febbraio 1999 || T. Urata
|-
| 14666 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14667 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14668 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 14669 Beletic || 1999 DC || 16 febbraio 1999 || ODAS
|-
| 14670 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 14671 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 14672 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 14673 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 14674 INAOE ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 14675 - ||  || 7 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 14676 - ||  || 29 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 14677 - || 1999 XZ || 2 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 14678 Pinney ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14679 Susanreed ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14680 - ||  || 10 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 14681 Estellechurch ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 14682 Davidhirsch ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 14683 Remy ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14684 Reyes ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14685 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14686 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 14687 - ||  || 30 dicembre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 14688 - ||  || 3 gennaio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14689 - ||  || 3 gennaio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14690 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14691 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14692 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14693 Selwyn ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14694 Skurat ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14695 - ||  || 9 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14696 Lindawilliams ||  || 10 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14697 Ronsawyer ||  || 6 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 14698 Scottyoung ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 14699 Klarasmi ||  || 6 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 14700 Johnreid ||  || 6 gennaio 2000 || LONEOS
|}

14701-14800 

|-
| 14701 Aizu ||  || 7 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 14702 Benclark ||  || 7 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 14703 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 14704 - ||  || 2 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14705 - ||  || 2 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14706 - ||  || 4 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14707 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14708 Slaven ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14709 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14710 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14711 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14712 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14713 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14714 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14715 - ||  || 7 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14716 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14717 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14718 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14719 Sobey ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14720 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14721 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14722 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14723 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14724 SNO ||  || 10 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 14725 - ||  || 27 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14726 - ||  || 27 febbraio 2000 || T. Kobayashi
|-
| 14727 Suggs ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 14728 Schuchardt ||  || 26 febbraio 2000 || CSS
|-
| 14729 - ||  || 29 febbraio 2000 || K. Korlević
|-
| 14730 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14731 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14732 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14733 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14734 Susanstoker ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14735 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14736 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14737 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14738 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 14739 Edgarchavez ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 14740 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 14741 Teamequinox ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 14742 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 14743 - || 2016 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14744 - || 2092 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14745 - || 2154 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14746 - || 2164 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14747 - || 2541 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14748 - || 2620 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14749 - || 2626 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14750 - || 2654 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14751 - || 2688 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14752 - || 3005 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14753 - || 4592 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14754 - || 4806 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14755 - || 6069 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14756 - || 6232 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14757 - || 6309 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14758 - || 6519 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14759 - || 6520 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14760 - || 6595 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14761 - || 6608 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14762 - || 6647 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14763 - || 6793 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14764 Kilauea || 7072 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14765 - || 9519 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14766 - || 9594 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14767 - || 1137 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14768 - || 1238 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14769 - || 2175 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14770 - || 2198 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14771 - || 4105 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14772 - || 4195 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14773 - || 4264 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14774 - || 4845 T-1 || 13 maggio 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14775 - || 1139 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14776 - || 1282 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14777 - || 2078 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14778 - || 2216 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14779 - || 3072 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14780 - || 1078 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14781 - || 1107 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14782 - || 3149 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14783 - || 3152 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14784 - || 3268 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14785 - || 3508 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14786 - || 4052 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14787 - || 5038 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14788 - || 5172 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14789 GAISH ||  || 8 ottobre 1969 || L. I. Chernykh
|-
| 14790 Beletskij || 1970 OF || 30 luglio 1970 || T. M. Smirnova
|-
| 14791 Atreus || 1973 SU || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14792 Thyestes ||  || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14793 - ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 14794 Konetskiy||  || 24 settembre 1976 || N. S. Chernykh
|-
| 14795 Syoyou ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14796 - ||  || 7 dicembre 1977 || S. J. Bus
|-
| 14797 - ||  || 7 dicembre 1977 || S. J. Bus
|-
| 14798 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 14799 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14800 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|}

14801-14900 

|-
| 14801 - ||  || 15 agosto 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| 14802 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 14803 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14804 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14805 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14806 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14807 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14808 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14809 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14810 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14811 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 14812 Rosario ||  || 9 maggio 1981 || Felix Aguilar Observatory
|-
| 14813 - ||  || 23 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 14814 Gurij ||  || 7 settembre 1981 || L. G. Karachkina
|-
| 14815 Rutberg ||  || 7 ottobre 1981 || T. M. Smirnova
|-
| 14816 - ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 14817 - ||  || 21 marzo 1982 || H. Debehogne
|-
| 14818 Mindeli ||  || 21 ottobre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 14819 Nikolaylaverov ||  || 25 ottobre 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| 14820 Aizuyaichi ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14821 Motaeno ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14822 - ||  || 21 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 14823 - ||  || 21 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 14824 - ||  || 13 febbraio 1985 || H. Debehogne
|-
| 14825 Fieber-Beyer || 1985 RQ || 14 settembre 1985 || E. Bowell
|-
| 14826 Nicollier ||  || 16 settembre 1985 || P. Wild
|-
| 14827 Hypnos || 1986 JK || 5 maggio 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 14828 - ||  || 27 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 14829 Povalyaeva ||  || 3 ottobre 1986 || L. G. Karachkina
|-
| 14830 - ||  || 5 dicembre 1986 || Oak Ridge Observatory
|-
| 14831 Gentileschi ||  || 22 gennaio 1987 || E. W. Elst
|-
| 14832 Alechinsky ||  || 27 agosto 1987 || E. W. Elst
|-
| 14833 Vilenius ||  || 21 settembre 1987 || E. Bowell
|-
| 14834 Isaev ||  || 17 settembre 1987 || L. I. Chernykh
|-
| 14835 Holdridge ||  || 26 novembre 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 14836 Maxfrisch || 1988 CY || 14 febbraio 1988 || F. Börngen
|-
| 14837 - ||  || 8 settembre 1988 || P. Jensen
|-
| 14838 - ||  || 6 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 14839 - ||  || 11 settembre 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| 14840 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 14841 - || 1988 TU || 13 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14842 - ||  || 13 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14843 Tanna ||  || 12 novembre 1988 || Y. Oshima
|-
| 14844 - ||  || 14 novembre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14845 Hegel ||  || 3 novembre 1988 || F. Börngen
|-
| 14846 Lampedusa || 1989 BH || 29 gennaio 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| 14847 - ||  || 4 febbraio 1989 || E. W. Elst
|-
| 14848 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 14849 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 14850 Nagashimacho || 1989 QH || 29 agosto 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14851 - || 1989 SD || 23 settembre 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 14852 - || 1989 SE || 23 settembre 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 14853 Shimokawa || 1989 SX || 30 settembre 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14854 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 14855 - ||  || 25 settembre 1989 || H. Debehogne
|-
| 14856 - ||  || 26 settembre 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| 14857 - || 1989 TT || 1 ottobre 1989 || E. F. Helin
|-
| 14858 - ||  || 27 ottobre 1989 || E. F. Helin
|-
| 14859 - ||  || 25 novembre 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14860 - ||  || 27 novembre 1989 || Y. Oshima
|-
| 14861 - ||  || 24 febbraio 1990 || H. Debehogne
|-
| 14862 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 14863 - || 1990 OK || 18 luglio 1990 || E. F. Helin
|-
| 14864 - ||  || 23 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 14865 - ||  || 20 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 14866 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 14867 - ||  || 15 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 14868 - ||  || 13 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 14869 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14870 - ||  || 24 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 14871 Pyramus ||  || 13 ottobre 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 14872 Hoher List || 1990 UR || 23 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14873 Shoyo ||  || 28 ottobre 1990 || K. Kawanishi, M. Sugano
|-
| 14874 - ||  || 16 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14875 - ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14876 Dampier ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14877 Zauberflöte ||  || 19 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14878 - ||  || 19 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 14879 - ||  || 7 gennaio 1991 || R. H. McNaught
|-
| 14880 Moa ||  || 7 febbraio 1991 || T. Seki
|-
| 14881 - || 1991 PK || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14882 - ||  || 9 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14883 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14884 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 14885 Paskoff ||  || 6 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 14886 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14887 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 14888 Kanazawashi ||  || 30 settembre 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14889 - ||  || 5 novembre 1991 || A. Sugie
|-
| 14890 - ||  || 4 novembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 14891 - ||  || 5 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 14892 - ||  || 4 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 14893 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 14894 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14895 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14896 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 14897 - ||  || 6 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 14898 - ||  || 7 maggio 1992 || H. Debehogne
|-
| 14899 - || 1992 LS || 3 giugno 1992 || G. J. Leonard
|-
| 14900 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|}

14901-15000 

|-
| 14901 Hidatakayama || 1992 SH || 21 settembre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 14902 Miyairi ||  || 17 gennaio 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 14903 - ||  || 25 febbraio 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14904 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14905 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14906 - ||  || 12 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14907 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14908 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 14909 Kamchatka ||  || 14 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 14910 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 14911 Fukamatsu ||  || 15 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14912 - ||  || 12 settembre 1993 || PCAS
|-
| 14913 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14914 Moreux ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14915 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 14916 - ||  || 10 novembre 1993 || G. J. Garradd
|-
| 14917 Taco ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 14918 - ||  || 21 gennaio 1994 || O. A. Naranjo
|-
| 14919 Robertohaver || 1994 PG || 6 agosto 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 14920 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 14921 - || 1994 QA || 16 agosto 1994 || G. J. Garradd
|-
| 14922 Ohyama ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14923 - ||  || 7 ottobre 1994 || K. J. Lawrence
|-
| 14924 - || 1994 VZ || 3 novembre 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14925 Naoko ||  || 4 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14926 Hoshide ||  || 4 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14927 Satoshi ||  || 1 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14928 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14929 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14930 - ||  || 28 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14931 - ||  || 27 novembre 1994 || F. Uto
|-
| 14932 - || 1994 YC || 24 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14933 - || 1994 YX || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 14934 - || 1995 BP || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14935 - ||  || 25 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14936 - ||  || 27 gennaio 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14937 Thirsk ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 14938 - || 1995 DN || 21 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14939 Norikura ||  || 21 febbraio 1995 || A. Nakamura
|-
| 14940 Freiligrath ||  || 4 marzo 1995 || F. Börngen
|-
| 14941 Tomswift ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 14942 Stevebaker || 1995 MA || 21 giugno 1995 || AMOS
|-
| 14943 - ||  || 15 novembre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14944 - || 1995 YV || 19 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14945 - ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 14946 - ||  || 13 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14947 Luigibussolino ||  || 15 gennaio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 14948 Bartuška || 1996 BA || 16 gennaio 1996 || Kleť
|-
| 14949 - ||  || 24 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14950 - ||  || 18 gennaio 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14951 - ||  || 26 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14952 - || 1996 CQ || 1 febbraio 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14953 Bevilacqua ||  || 13 febbraio 1996 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 14954 - || 1996 DL || 16 febbraio 1996 || NEAT
|-
| 14955 - || 1996 DX || 21 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14956 - ||  || 22 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 14957 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 14958 - ||  || 15 maggio 1996 || NEAT
|-
| 14959 TRIUMF ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 14960 Yule || 1996 KO || 21 maggio 1996 || P. G. Comba
|-
| 14961 d'Auteroche ||  || 8 giugno 1996 || E. W. Elst
|-
| 14962 Masanoriabe ||  || 9 ottobre 1996 || T. Okuni
|-
| 14963 Toshikazu ||  || 11 ottobre 1996 || T. Okuni
|-
| 14964 Robertobacci || 1996 VS || 2 novembre 1996 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 14965 Bonk || 1997 KC || 24 maggio 1997 || N. Ehring
|-
| 14966 Jurijvega ||  || 30 luglio 1997 || H. Mikuž
|-
| 14967 Madrid ||  || 6 agosto 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| 14968 Kubáček || 1997 QG || 23 agosto 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 14969 Willacather ||  || 28 agosto 1997 || R. Linderholm
|-
| 14970 - ||  || 25 agosto 1997 || A. Sugie
|-
| 14971 - ||  || 30 agosto 1997 || ODAS
|-
| 14972 Olihainaut ||  || 30 agosto 1997 || ODAS
|-
| 14973 Rossirosina || 1997 RZ || 1 settembre 1997 || A. Boattini
|-
| 14974 Počátky ||  || 22 settembre 1997 || M. Tichý
|-
| 14975 Serasin ||  || 24 settembre 1997 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 14976 Josefčapek ||  || 27 settembre 1997 || P. Pravec
|-
| 14977 Bressler ||  || 26 settembre 1997 || E. Meyer
|-
| 14978 - ||  || 30 settembre 1997 || N. Kawasato
|-
| 14979 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 14980 Gustavbrom ||  || 5 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 14981 Uenoiwakura ||  || 6 ottobre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14982 - ||  || 8 ottobre 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| 14983 - ||  || 12 ottobre 1997 || G. R. Viscome
|-
| 14984 - ||  || 11 ottobre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14985 - ||  || 25 ottobre 1997 || T. Urata
|-
| 14986 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 14987 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 14988 Tryggvason ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 14989 Tutte ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 14990 Zermelo ||  || 31 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 14991 - ||  || 31 ottobre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 14992 - ||  || 26 ottobre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14993 - ||  || 26 ottobre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14994 Uppenkamp ||  || 28 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 14995 Archytas ||  || 5 novembre 1997 || P. G. Comba
|-
| 14996 - ||  || 5 novembre 1997 || A. Sugie
|-
| 14997 - ||  || 1 novembre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14998 Ogosemachi ||  || 1 novembre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14999 - ||  || 9 novembre 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 15000 CCD ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni
 

0014001